Test diagnostique du SARS-CoV-2
Test de diagnostic rapide